Смирново (до 1948 — Манниккала, ) — посёлок в Гончаровском сельском поселении Выборгского района Ленинградской области.

Название 
В начале 1948 года постановлением общего собрания рабочих и служащих подсобного хозяйства воинской части деревне Манниккала было выбрано новое наименование — Поляна. Однако комиссия по переименованиям вскоре изменила название на Смирново с обоснованием: «в память майора Смирнова, погибшего на территории Кяхярского сельсовета».

Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 

До 1939 года деревня Манниккала входила в состав Выборгского сельского округа Выборгской губернии Финляндской республики.

С 1 января 1949 года учитывается административными данными, как деревня Смирново. В ходе укрупнения хозяйства к деревне были присоединены соседние селения: Хямяляйнен и Перойоки.

Согласно данным 1973 и 1990 годов посёлок Смирново входил в состав Гвардейского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Смирново Гвардейской волости проживали 2 человека, в 2002 году — также 2 человека (все русские).

В 2007 году в посёлке Смирново Гончаровского СП проживали 3 человека, в 2010 году — 6 человек.

География 
Посёлок расположен в восточной части района на автодороге  (Зверево — Малиновка), в месте примыкания к ней автодороги  (Выборг — Смирново).

Расстояние до административного центра поселения — 11 км. 

Посёлок находится на южном берегу Смирновского озера.

Демография

Улицы 
Благодатная, Егерский проезд, Живописный проезд, Липовая аллея, Озёрная, Петровская, Поклонная, Поселковая, Поэтический проезд, Ромашковый проезд, Смирновский проезд, Центральная.

Примечания 

Населённые пункты Выборгского района (Ленинградская область)